Prva B hrvatska nogometna liga je imala svoje premijerno natjecanje u sezoni 1995./96. 
S obzirom na to da je za sezonu 1995./96. bilo najavljeno smanjenje Prve HNL sa šesnaest na dvanaest klubova, javilo se nezadovoljstvo klubova koji su osvojili svoje skupine Druge HNL, prije svega Hrvatskog dragovoljca koji su tako morali ostati u Drugoj HNL, s obzirom na to da za tu sezonu nije bila predviđena promocija. Konačni prijedlog natjecanja za 1995./96. je Hrvatski nogometni savez donio 20. srpnja 1995., netom prije početka sezone te Prvu ligu podijelio u dva jakosna razreda – Prvu A HNL s dvanaest klubova (prvih 12 momčadi iz 1. HNL 1994./95.) te Prvu B HNL koju je činilo deset momčadi (posljednje četiri momčadi iz 1. HNL 1994./95. te prve dvije momčadi iz svake skupine 2. HNL 1994./95. 
Sustav natjecanja u Prvoj B ligi je bio osmišljen tako da momčadi odigraju dvokružnu ligu (18 kola), te se potom prvoplasirana momčad plasira u Ligu za prvaka u 1. A HNL, drugoplasirana momčad u Ligu za A 1. A HNL, dok su preostale momčadi odigrale u drugom dijelu sezone Ligu za B, (14 kola) preuzimajući iz prvog dijela međusobne rezultate. 
Naknadnom promjenom natjecanja za sezonu 1996./97., nitko nije ispao iz lige, nego su i Prva A i Prva B liga proširene na po 16 klubova.

Sudionici 
 Zadar, Zadar (13., 1. HNL 1994./95.)
 Primorac, Stobreč (14.,  1. HNL 1994./95.)
 Neretva, Metković (15., 1. HNL 1994./95.)
 Belišće, Belišće (16., 1. HNL 1994./95.)
 Uskok, Klis (1., 2. HNL Jug 1994./95.)
 Slavonija, Požega (1., 2. HNL Sjever 1994./95.)
 Hrvatski dragovoljac, Zagreb (1., 2. HNL Zapad 1994./95.)
 Dubrovnik, Dubrovnik (2., 2. HNL Jug 1994./95.)
 Orijent, Rijeka (2., 2. HNL Zapad 1994./95.)
 Mladost 127, Suhopolje (2., 2. HNL Sjever 1994./95.)

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Ljestvica

Rezultati

Liga za B

Ljestvica

Rezultati

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 1995./96.
 hrnogomet.com, 1. B HNL 1995./96., utakmice prvog dijela
 hrnogomet.com, 1. B HNL 1995./96., utakmice Lige za B

1995-96 B
 1B